Щирець — річка
 Щирець — селище міського типу, Львівська область, Пустомитівський район
 Щирець — колишнє село Равського повіту, знищене при створенні Яворівського полігону.